Krūzbergs ist der Familienname folgender Personen:

 Kārlis Krūzbergs (* 1998), lettischer Shorttracker
 Roberts Krūzbergs (* 2001), lettischer Shorttracker